

Codici 
 NAU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Napuka Island (Polinesia Francese)
 nau – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua nauruana

Geografia 
 Nau – fiume tedesco, affluente del Danubio

Persone 
 Jean David Nau, meglio noto con il soprannome di François l'Olonese (1634-1671) – pirata e criminale francese
 Lau Nau, pseudonimo di Laura Naukkarinen (1980) – cantante, cantautrice e musicista finlandese

Sigle 
 National American University – università statunitense
 Northern Arizona University – università statunitense

Altro 
 Nau – tipologia di veliero